Aparecida désigne :

Aparecida, une ville de l'État de São Paulo;
 Aparecida, une ville de la Paraíba;
 Aparecida, un quartier de Manaus.

 Aparecida de Goiânia, une ville de Goiás;
 Aparecida d'Oeste, une ville de l'État de São Paulo;
 Aparecida do Rio Doce, une ville du Goiás;
 Aparecida do Rio Negro, une ville du Tocantins;
 Aparecida do Taboado, une ville du Mato Grosso do Sul;
 Boa Vista da Aparecida, une ville du Paraná;
 Conceição da Aparecida, une ville du Minas Gerais;
 Nossa Senhora Aparecida, une ville du Sergipe;

 Notre-Dame d'Aparecida, la sainte patronne du Brésil.